Велько Николич (; ) — сербский футболист, полузащитник клуба «Црвена звезда».

Клубная карьера 
Николич — воспитанник клуба ОФК. 27 августа 2016 года в матче против ЧСК Пивара он дебютировал в Первой лиге Сербии. В том же году Николич перешёл в «Црвену звезду». 23 ноября 2019 года в матче против «Раднички» он дебютировал в чемпионат Сербии. 15 февраля 2020 года в поединке против «Чукарички» Велько забил свой первый гол за «Црвену звезду». В составе клуба Николич дважды выиграл чемпионат и завоевал Кубок Сербии.

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Сербии Николич принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Испании и Нидерландов.

Достижения 

Командные

 «Црвена звезда»
 Победитель сербской Суперлиги (2) — 2019/2020, 2020/2021
 Обладатель Кубка Сербии — 2020/2021

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК ОФК